Der Space Launch Complex 2 (SLC-2, gesprochen „Slick Two“) ist ein aktives Startgelände auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA.

Der Startkomplex besteht aus den zwei Startplattformen. Die östliche Plattform, SLC-2E, wurde von 1966 bis 1972 unter dem Namen Launch Complex 75-1-1 für Delta und Thor-Agena-Starts genutzt und wurde später abgerissen. Die westliche Plattform SLC-2W wurde ab 1996 für Delta-, Thor-Agena und Delta-II-Starts genutzt. Der letzte Delta-II-Flug fand im September 2018 statt, danach wurde SLC-2W für Starts der neuen Firefly Alpha umgewidmet.

Galerie

Startliste 
1950er – 1960er – 1970er – 1980er – 1990er – 2000er – 2010er – 2020er

Weblinks

Einzelnachweise 

Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Space Launch Complex 02
Raumfahrt der Vereinigten Staaten